Айку́т Коджама́н (; род. 5 апреля 1965, Сакарья) — турецкий футболист и футбольный тренер.

Игровая карьера 
В детстве занимался гимнастикой в гимнастическом клубе «Эджзачыбашы». Начал футбольную карьеру в любительской команде «Кабаташ Алтынмырзак». Сыграв там 4 года, в 1984 году перешёл в команду «Сакарьяспор». После того как за 4 года в 206 играх забил 100 голов, он в 1988 году перешёл в «Фенербахче». Здесь он стал легендой клуба и в 215 играх забил 140 голов, став при этом лучшим снайпером клуба в чемпионатах Турции. В 1996 году из-за разногласий с президентом клуба Али Шеном решил уйти из клуба в менее знаменитый клуб «Истанбулспор». Сыграв там до 2000 года и забив в 81 игре 37 голов, завершил карьеру футболиста.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры профессионального футболиста Айкут Коджаман начал тренировать «Истанбулспор». С 2000 до 2009 года тренировал ещё несколько клубов турецкой лиги, после чего перебрался на пост спортивного директора «Фенербахче». После того как Кристоф Даум был уволен с поста главного тренера, начал тренировать «Фенербахче».

1 февраля 2021 года возглавил «Истанбул Башакшехир». Контракт подписан на 2,5 года.

Достижения 
 Как футболист
 Кубок Турции: 1988
 Чемпионат Турции: 1988/89, 1995/96
 Бомбардир чемпионата Турции: 1988/89, 1991/92, 1994/95

 Как тренер
 Чемпионат Турции: 2010/11
 Кубок Турции: 2012, 2013, 2017

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Истанбулспор»
Тренеры ФК «Малатьяспор»
Тренеры ФК «Коньяспор»
Тренеры ФК «Османлыспор»
Тренеры ФК «Фенербахче»
Тренеры ФК «Истанбул Башакшехир»